Guglhof ist der Name folgender Orte:

 Guglhof (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Guglhof (Gemeinde Furth), Ortschaft der Gemeinde Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich